Carmarthen East and Dinefwr steht für:

 Carmarthen East and Dinefwr (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Carmarthen East and Dinefwr (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales